Andrzejów (gromada w powiecie chełmskim)
 Andrzejów (gromada w powiecie łódzkim)